Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Barcelona Open Banco Sabadell 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-finský pár Marin Draganja a Henri Kontinen, jehož členové nestartovali společně. Draganja se zúčastnil paralelně probíhajícího turnaje v Bukurešti. Spoluhráčem Kontinena se stal John Peers, s nímž skončil v úvodním kole na raketách favorizované dvojice Jamie Murray a Bruno Soares.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený americký pár Bob a Mike Bryanovi, který ve finále zdolal uruguaysko-španělskou dvojici hrající na divokou kartu Pablo Cuevas a Marcel Granollers po dvousetovém průběhu 7–5, 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a třetí trofejí z Torneo Godó vybojovali rekordní sto jedenáctý společný titul.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  '''Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Jean-Julien Rojer ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Barcelona Open
ATP World Tour 2016